Body steht für:

 Body, kurz für Bodysuit (Kleidungsstück), einteiliges Kleidungsstück
 Body (Film), polnischer Film von Małgorzata Szumowska (2015)
 Body, anderer Name für Kameragehäuse

Body oder Bódy ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Bódy (1946–1985), ungarischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Jack Body (1944–2015), neuseeländischer Komponist
 János Bódy (* 1932), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Pascal Body (* 1961), französischer Ruderer
 Patrick Body (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Richard Body (1927–2018), britischer Jurist und Politiker
 Sophie Body-Gendrot (1942–2018), französische Soziologin und Kriminologin
 Veruschka Bódy (* 1952), ungarische Filmemacherin und Autorin
 

Siehe auch:
 The Body
 Bodybuilding, Sport zur Körpergestaltung
 Alexander Boddy (1854–1930), britischer Geistlicher
 Bodi
 Bódi
 Bodie (Begriffsklärung)